Ringerweiterung steht für:

  eine chemische Reaktion: siehe Ringerweiterung (Chemie)
  ein algebraisches Objekt aus zwei Ringen  mit , also einem Ring und einem Oberring.